Э́рдман () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Эрдман, Аксель (1814—1869) — шведский геолог и минералог.
 Эрдман, Аллан Ричардович (род. 1933) — стрелок из крупнокалиберной винтовки, серебряный призёр Олимпийских игр (1956).
  (1851—1921) — немецкий философ.
 Эрдман, Борис Робертович (1899—1960) — театральный художник, брат Н. Р. Эрдмана.
 Эрдман, Гордон Джон (Джаяпатака Свами; род. 1949) — кришнаитский гуру.
 Эрдман, Гуго — немецкий химик и педагог.
  (1821—1905) — протестантский богослов.
 Эрдман, Деннис (род. 1990) — немецкий футболист.
 Эрдман, Джин (1916—2020) — американская танцовщица и хореограф.
 Эрдман, Зузи (род. 1968) — немецкая саночница и бобслеистка, чемпионка мира.
 
 Эрдман, Николай Робертович (1900—1970) — советский поэт, драматург и сценарист.
 Эрдман, Лотар (1888—1939) — немецкий журналист, социал-демократ, антифашист.
 Эрдман, Оскар (1846—1895) — немецкий филолог, специалист по историческому германскому синтаксису
 Эрдман, Отто Линне (1804—1869) — немецкий химик и педагог.
 Эрдман, Павел Николаевич (1873—не ранее 1940) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 
 Эрдман, Эдуард (1896—1958) — немецкий пианист, композитор и педагог.
 Эрдман, Юрий Карлович (1904—1981) — советский психиатр.
 Эрдман-Макке, Элизабет (1888—1978) — мемуаристка, писательница.

Примечания